El término Svobodni puede significar:

Svobodni (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia. 
Svobodni (Abinsk, Krasnodar), localidad del raión de Abinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Svobodni (Korenovsk, Krasnodar), localidad del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Svobodni (Pávlovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Pávlovskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Svobodni (Primorsko-Ajtarsk, Krasnodar), localidad del raión de Primorsko-Ajtarsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Svobodni (Séverskaya, Krasnodar), localidad del raión de Séverskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Svobodni (Amur), localidad del óblast de Amur, en Rusia.
Svobodni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Svobodni (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Svobodni (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Svobodni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.